Madrets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Мъдрец) :
Madrets, village bulgare de l'obchtina de Kardjali, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Madrets, village bulgare de l'obchtina de Galabovo, situé dans l'oblast de Stara Zagora.